Zamkowa – niewielkie wzniesienie w zachodniej części Grzbietu Małego Gór Kaczawskich, 
 Zamkowa – dwuwierzchołkowe wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich.

Zobacz też 
 Zamkowa Góra
 Góra Zamkowa